pH: 
 Водневий показник

Ph: 
 Ph (диграф)
Феніл

PH: 
 PH (префікс) Авіаційний реєстраційний префікс для Нідерландів
 PH: Transavia Denmark — код ІАТА
 PH: код ІАТА для Polynesian Airlines
 
ph: 
ph — Фот (одиниця вимірювання)
.ph — національний домен верхнього рівня для Філіппін.